Trapnell ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Trapnell (1924–2012), britischer Cricketspieler
 Thomas J. H. Trapnell (1902–2002), US-amerikanischer Generalleutnant der United States Army